

Anno 
 1984 – (MCMLXXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo
 1984 a.C.

Matematica 
 1984 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1984 Fedynskij – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Cinema 
 Nel 2000 non sorge il sole (1984) – film del 1956 diretto da Michael Anderson
 Orwell 1984 (Nineteen Eighty-Four) – film del 1984 diretto da Michael Radford

Fumetti 

 1984 – rivista statunitense di fumetti
 1984 – rivista di fumetti, edizione italiana di quella statunitense

Letteratura 
 1984 (Nineteen Eighty-Four) – romanzo di George Orwell del 1949

Musica 
 1984 – gruppo musicale della prima metà degli anni sessanta
 1984 – album di Hugh Hopper del 1973
 1984 – singolo di David Bowie del 1974
 1984 – album di Anthony Phillips del 1981
 1984 – album di Rick Wakeman del 1981
 1984 (For the Love of Big Brother) – album degli Eurythmics del 1984
 1984 – album dei Van Halen del 1984
 1984 – EP dei Praxis del 1997
 1984 – album di Robert Haimer del 2004
 1984 – opera di Lorin Maazel del 2005
 1984 – album di Roger Miret and the Disasters del 2005
 1984 – EP di Ryan Adams del 2014
 1984 – singolo di Salmo del 2015

Televisione 
 1984 – adattamento per il canale televisivo BBC di Rudolph Cartier del 1954
 1984 – spot pubblicitario di Lee Clow e Ridley Scott per il lancio dell'Apple Macintosh nel 1984

Opere 
 1984 – opera teatrale in musica di Lorin Maazel del 2005 basata sull'omonima opera letteraria